Franciaország
Jouy, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Jouy, település Franciaországban, Yonne megyében
Jouy-en-Argonne, település Franciaországban, Meuse megyében
Jouy-le-Châtel, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Jouy-lès-Reims, település Franciaországban, Marne megyében
Jouy-aux-Arches, település Franciaországban, Moselle megyében
Jouy-sur-Morin, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Jouy-sous-Thelle, település Franciaországban, Oise megyében
Jouy-sur-Eure, település Franciaországban, Eure megyében
Jouy-en-Pithiverais, település Franciaországban, Loiret megyében